1982 – piętnasty sezon Estońskiej Formuły 3.

O mistrzostwie decydował rozgrywany 30 maja wyścig na torze Bikernieki, który wyłaniał również mistrza Litwy i mistrza Łotwy. Jego zwycięzcą i mistrzem Estonii został Peep Kosk (Estonia 20).

Wyniki wyścigu na torze Bikernieki

Klasyfikacja mistrzostw Estonii

Przypisy 

1982
1982 w sportach motorowych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019